Mithridates I de Grote van Parthië
Mithridates II de Grote van Parthië
Mithridates VI de Grote van Pontus